Зинаида Нарышкина:
 Нарышкина, Зинаида Михайловна (1911—1993) — советская и российская актриса театра и кино.
 Нарышкина, Зинаида Ивановна (в замужестве Юсупова; 1809—1893) — русская аристократка, фрейлина, «светская львица».